Lampertshofen ist der Ortsname von

 Lampertshofen (Berg im Gau), Ortsteil der Gemeinde Berg im Gau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Lampertshofen (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern